Deutsche Edelziege peut faire référence à:

 Bunte Deutsche Edelziege
 Weiße Deutsche Edelziege